Mortlock ist der Familienname folgender Personen:

 James Mortlock, englischer Entdecker pazifischer Inseln
 Stirling Mortlock (* 1977), australischer Rugby-Spieler

Siehe auch:

 Mortlock-Inseln